Ibalpiel I o Ibal-Pi-El, general nòmada de Mari (Mesopotàmia), cap de la campanya contra els benjaminites i d'una campanya a Babilònia que va fracassar i fou reenviat a Mari per Hammurabi
 Ibalpiel II, rei d'Eshunna